Élise-Marie–Thomase Journet est une peintre et lithographe française, née  vers 1806, morte à Paris le 24 novembre 1866.

Biographie 
De 1833 à 1845, elle exposa aux Salons parisiens, et en province des portraits et des sujets de genre ainsi que des natures mortes.

Au Salon de 1840, elle exposa une évocation des derniers instants du peintre Eustache Lesueur qui, reproduit par la lithographie, eut une certaine renommée.

En 1850, la ville de Meaux reçut de l’État une Nature morte destinée à servir de récompense à un concours d'orphéons en la cité meldoise. Dès cette année, Mlle Journet commence à recevoir des indemnités de la part de l’État.

Par une lettre de Philippe-Auguste Jeanron, Directeur des Musées nationaux, datée du 14 juin 1858, on apprend qu’à cette date, Mlle Journet  était devenue aveugle. Dans ce courrier Jeanron- peintre lui-même- recommande son infortunée collègue à Alfred Sensier, fonctionnaire en poste au ministère de l’Intérieur, Direction des Beaux-Arts.  Cette lettre est conservée aux Archives du château de Grignan ; il est cité par Mesdames Madeleine Rousseau et Marie-Martine Dubreuil.

Le dictionnaire artistique Bellier et Auvray  indique que l’artiste est décédée le 30 novembre 1866 ; en effet, une certaine Marie Louise Journet habitant à Paris, 99, rue de l’Ouest, XIVe  décède en son domicile en 1866, mais le 23 novembre 1866. Dans l’acte daté du 25 novembre elle est dite âgée de 60 ans, célibataire et sans profession et sans autres renseignements. 

Le 26 novembre 1866, elle sera inhumée dans la fosse commune au cimetière Montparnasse. Le registre des inhumations indique qu’elle était « invalide » ce qui correspond à sa cécité. 

Sa succession sera évaluée à 114 francs et 50 centimes. Aucun héritier n’est cité dans le document successoral consulté ; ni inventaire, ni vente après décès.

On connaît ses traits grâce à  portrait d’elle peint par Jean Gigoux (1806-1894), son maître : Portrait de Mlle Elisa Journet vers 1830, huile sur toile, 0,32 par 0,25, Quimper, musée des Beaux-arts. Ce tableau fut légué par le comte de Silguy au musée des Beaux-arts de Quimper. 

Le sculpteur romantique Jehan Du Seigneur modela un médaillon représentant Mlle Journet ; il le note de la sorte dans son « Journal  » : 1830. Septembre. — Le médaillon d'Elise Journet, le 15 septembre.

Escroquerie à son encontre 
En 1856, une vente aux enchères où l'artiste avait placé différents objets d'art fut l'objet de faits délictueux à son égard. Le périodique La Revue universelle des arts relate cette triste aventure : .

Musées et Institutions publiques 

Centre national des arts plastiques, Faisan et perdrix, 1848, huile sur toile 0,54 x 0,65.
 Quimper, musée des Beaux-arts, Joos van Craesbeeck chez Adriaen Brouwer, 1845, huile sur toile, 0,64 x 0,53
 Brest, musée des Beaux-arts, Une Nature morte aux objets de laboratoire.

Explication du sujet d'un tableau exposé au Salon de 1845 

Le livret du salon de 1845, explique le sujet :« Craesbéke, né à Bruxelles, étoit boulanger : il fut s'établir à Anvers, où il fit connoissance avec Brauwer. Ayant tous deux les mêmes goûts, ils furent bientôt liés d'amitié. Dès que Craesbéke avoit vuidé son four, il se rendoit chez son ami, où il examinoit sa manière d'ébaucher et de finir ses ouvrages. La journée finie, ils alloient ensemble boire et fumer. Craesbéke essaya de peindre : ses essais plurent à Brauwer qui l'aida de ses leçons. Le boulanger quitta son premier métier et égala presqu'autant son maître dans ses tableaux qu'il l'avait imité dans ses mœurs." (Descamps, La vie des peintres flamands, tome II).

Un tableau du même sujet par Ferdinand de Braekeleer  est conservé à Bruxelles aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Notes et références 

Peintre français du XIXe siècle
Peintre aveugle
Naissance en 1812
Décès dans le 14e arrondissement de Paris
Décès en novembre 1866
Décès à 54 ans
Peintre française